Ortolano – venditore di frutta e verdura (chiamato anche "fruttivendolo")

Persone
 L'Ortolano – pseudonimo del pittore Giovanni Battista Benvenuti
 Armando Ortolano – calciatore italiano
 Conone l'ortolano – agricoltore venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Dario Ortolano – politico e insegnante italiano
 Nunzio Ortolano – compositore e direttore d'orchestra italiano

Altro
 Ortolano – frazione di Campotosto in provincia dell'Aquila
 Ortolano – nome proprio di persona italiano maschile
 Ortolano – uccello della famiglia degli Emberizidae

Pagine correlate 
 Ortolana
 Ortolani

Altri progetti